Okręty US Navy o nazwie USS "Harrison":
 Pierwszy  był szkunerem. Wyczarterowany w 1775 i wycofany ze służby w 1776.
 Drugi  był niszczycielem typu Fletcher. Zwodowany w 1942 i przekazany Meksykowi w 1968.

Harrison